La gara dal trampolino normale femminile di salto con gli sci ai Campionati mondiali di sci nordico 2017 si è svolta dal 23 al 24 febbraio 2017.

Risultati

Qualificazioni
Le qualificazioni si sono svolte il 23 febbraio 2017. Le prime trenta atlete si sono qualificate per la finale e si sono aggiunte alle 10 atlete prequalificate tramite ranking di coppa del mondo.

Finale
La finale si è svolta il 24 febbraio 2017.

Note 

Campionati mondiali di sci nordico 2017